Иван Богданович Ререн (1775—1813) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.

Биография 

Иван Ререн родился 7 декабря 1775 года в имении Леппист на острове Эзель Лифляндской губернии в дворянской семье титулярного советника.

Воспитывался в Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе откуда 4 декабря 1792 года был направлен в 1-й морской батальон в чине подпоручика. С 1798 года Ререн командовал гренадерским батальоном.

5 марта 1803 года Ререн был утверждён командиром Шлиссельбургского мушкетерского полка, а через год удостоен чина полковника.

В ходе Войны четвёртой коалиции под Прейсиш-Эйлау получил серьёзные ранения и за храбрость был 26 апреля 1807 года награждён орденом Святого Георгия 4-го класса 

Оправившись от ран принял участие в войне на Балканах.

После вторжения Наполеона в пределы Российской империи, принимал участие в ряде битв Отечественной войны 1812 года.

После изгнания неприятеля из России, Ререн принял участие в заграничном походе русской армии.

15 сентября 1813 года Иван Богданович Ререн был отмечен чином генерал-майора, но уже в октябре того же года получил смертельное ранение в Битве народов под Лейпцигом.

Примечания

Ссылки 
 
 Ререн, Иван Богданович

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Генерал-майоры (Российская империя)
Умершие от ран
Выпускники Второго кадетского корпуса